

Miejsca 
 Morrone – szkockie wzgórze
 Castel Morrone – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania
 Morrone del Sannio – włoska gmina, w regionie Molise, w prowincji Campobasso

Osoby o nazwisku Morrone

Mężczyźni 
 Michele Morrone – włoski aktor i piosenkarz
 Giovanni Morrone – włoski kardynał
 Joe Morrone – amerykański trener
 Joe Morrone Jr. – amerykański piłkarz
 Stefano Morrone – włoski piłkarz
 Fortunato Morrone – włoski duchowny katolicki

Kobiety 
 Camila Morrone – amerykańska aktorka i modelka